José Montoya puede referirse a:

 José Montoya, contador, ingeniero y político chileno.
 José Montoya, poeta y artista de Sacramento, California.
 José Montoya, Músico y cantante salvadoreño de la época de oro.